Стрэмэтура́ру () — румынская фамилия. Известные носители:

 Стрэмэтурару, Виолета (род. 1988) — румынская саночница, участница зимних Олимпийских игр в Ванкувере.
 Стрэмэтурару, Ралука (род. 1985) — румынская саночница, участница зимних Олимпийских игр в Ванкувере.